

Cinema 
 Lux Æterna – mediometraggio del 2019 diretto da Gaspar Noé

Musica 
 Lux Æterna – brano musicale di Clint Mansell del 2000
 Lux Æterna – singolo dei Metallica del 2022